Ло́ла Лу́на Глоди́ни (; 24 ноября 1971, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Лола Луна Глодини родилась 24 ноября 1971 года на Манхэттене (штат Нью-Йорк, США) в семье актёра  и писательницы Нины Росен. Лола окончила Бард-колледж.

Лола дебютировала в кино в 1996 году, сыграв роль Анны в фильме «Без карты». В 2001 году Глодини сыграла роль Рады в фильме «Кокаин». Всего она сыграла в 56 фильмах и телесериалах. В 2006 году Лола дебютировала в качестве кинопродюсера с короткометражным фильмом «Новый Год».

Личная жизнь 
С 2005 года Лола замужем за дизайнером драгоценностей Стюартом Инглендом. У супругов есть два сына — Валентино Ингленд и Монтень Ингленд.

Фильмография

Актриса

Продюсер 
  — «Новый Год»/New Year — короткометражка

Примечания

Ссылки 

Выпускники Бард-колледжа